Khaketla ist der Familienname folgender Personen:

 Bennett Makalo Khaketla (1913–2000), lesothischer Politiker, Schriftsteller und Lehrer
 'Mamphono Khaketla (* 1960), lesothische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 ’Masechele Caroline Ntšeliseng Khaketla (1918–2012), lesothische Schriftstellerin und Lehrerin